Багадя — название населённых пунктов в России:

 Багадя — село в Верхневилюйском улусе Якутии.
 Багадя — село в Кобяйском улусе Якутии.